Lokkiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lokkiluoto (ö i Pielisjärvi),  (1 ha)
2. Lokkiluoto (ö i sjön Orivesi),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar